Földrajz
 Paddington városrész, City of Westminster egyik kerülete Londonban
 Paddington pályaudvar, London egyik főpályaudvara
 Paddington metróállomás Londonban
 Paddington városrész az ausztráliai Sydney-ben
 Paddington városrész az ausztráliai Brisbane-ben

Művészet
 Paddington 16.50, Agatha Christie egyik regénye (1957)
 Paddington 16.50, 1987-es film Agatha Christie regénye alapján
 Paddington 16:50, 2004-es film Agatha Christie regénye alapján
 Paddington medve, amerikai-brit televíziós rajzfilmsorozat (1989), Michael Bond gyermekregénye alapján (1958)
 Paddington, 2014-es film a Paddington medvéről
 Paddington 2., 2017-es film